Down by the Sea – cortometraggio del 1914 diretto da Thomas Ricketts
Down by the Sea – cortometraggio del 1917 diretto da Al E. Christie